Oberdick ist der Name von:
 Oberdick (Berg) (633 m), Berg in der Rhön, nahe Eckartsroth (Wildflecken), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Johannes Oberdick (1835–1903), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Hermann Oberdick, war Mitinhaber vom Unternehmen "Oberdick&Kilb Heringe und Sardellen", Fabrikgebäude besteht ab 1900 bis heute unter Kulturdenkmalschutz in Berlin-Mitte/Spandauer Vorstadt (Gormannstraße 14)

Siehe auch:
 Oberdieck